3-я женская шахматная олимпиада состоялась в 1966 году, в городе Оберхаузен в ФРГ.

Участие в Олимпиаде приняли 14 команд. 41-й шахматисткой были сыграны 182 партии. Контроль времени — 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 1 час на следующие 16 ходов.

Регламент 
Турнир проходил по круговой системе. Места определялись по количеству набранных игровых очков, при их равенстве — учитывались командные очки (КО).

Составы команд

СССР 
Гаприндашвили, Козловская, Затуловская

Румыния 
Николау, Полихрониаде, Перевозник

ГДР 
Келлер-Герман, В. Новарра, Юст

Югославия 
Лазаревич, В. Неделькович, Йованович-Благоевич

Нидерланды 
Врекен, Тиммер, Хеемскерк

Чехословакия 
Эретова, Малипетрова, Поланова

Венгрия 
Каракаш, Д. Билек, Верёци

Болгария 
Асенова, Троянская, А. Георгиева

Англия 
Саннекс, Брус, Добсон

США 
Грессер, Л. Лейн, Э. Аронсон

Польша 
Радзиковская, М. Литманович, Самолевич

ФРГ 
Риндер, Штибанер, Кернер

Дания 
И. Ларсен, А. Эневольдсен

Австрия 
Каттингер, Агер, Хаузнер

Итоговая таблица 
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Б — Коэффициент Бергера.

Источники 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1966 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в ФРГ
Спорт в Германии в 1966 году
Спорт в Оберхаузене
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии